Jméno a příjmení Václav Staněk má více nositelů:

 Václav Staněk (fotbalista) – meziválečný český fotbalista
 Václav Staněk (1804–1871) – český lékař, vysokoškolský pedagog a politik, v r. 1848 poslanec Říšského sněmu
 Václav Jan Staněk (1907–1983) – vědecký pracovník a ředitel pražské ZOO

podobné jméno
 Wenzel Staněk (1879–1926) – československý meziválečný politik německé sociální demokracie